Meneer de Burgemeester (televisiereeks), een Vlaams televisiereeks
 Meneer de burgemeester (Samson en Gert), een fictief persoon uit de televisiereeks Samson en Gert